Клю́чников — русская фамилия, происходящая от слова «ключник». Также в советские годы фамилия Клюшников была заменена на Ключников по причине правил правописания суффикса -чн и отсутствия суффикса -шн в русском языке. Старославянское «клюшник» обозначает то же самое, что и ключник.
 Ключник — служащий, ведавший продовольственными запасами дома, семьи и носивший при себе ключи от мест их хранения.

Известные носители 
 Ключников, Александр Александрович (1945—2016) — украинский учёный-энергетик, академик НАН Украины, Герой Украины.
 Ключников, Александр Сергеевич (1945—2014) — белорусский учёный в области радиофизики и информатики. 
 Ключников, Анатолий Дмитриевич (род. 1924) — советский и российский учёный.
 Ключников, Борис Фёдорович (род. 1936) — советский и российский дипломат, учёный-востоковед.
 Ключников, Владимир Иванович (род. 1949) — российский государственный и политический деятель.
 
 Ключников, Олег Михайлович (1966—2002) — Герой Российской Федерации.
 Ключников, Сергей Юрьевич — российский писатель, психолог.
 Ключников, Фёдор Владимирович (род. 1990) — российский баскетболист.

См. также 
 Клюшников
 Ключник

Примечания